De plaats Hollandsche Rading in de gemeente De Bilt kent vier gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 
|}

Bouwwerk in De Bilt